BSS — аббревиатура, возможные значения:

 BSS () — подсистема радиосети оператора сотовой связи стандарта GSM.
 BSS () — фрагмент беспроводной локальной сети, состоящий из нескольких общающихся между собой клиентов.
 BSS () — российская компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для дистанционного банковского обслуживания.
 BSS () — класс прикладного программного обеспечения для телекоммуникационных предприятий, относящегося к процессам поддержки бизнеса связи, биллинга, абонентского обслуживания, CRM.
 BSS () — режим фотосъёмки в цифровых фотоаппаратах, при котором фотокамера автоматически делает до десяти снимков с последующей выборкой и сохранением самого чёткого из них.